– japońska skoczkini narciarska, a wcześniej kombinatorka norweska. W pierwszej z tych dyscyplin srebrna medalistka mistrzostw świata juniorów w konkursie drużynowym (2022).

Przebieg kariery 
Miyajima początkowo uprawiała kombinację norweską. W dyscyplinie tej w styczniu 2018 w Kanderstegu zajęła 11. lokatę w zawodach testowych na mistrzostwach świata juniorów (Gundersen HS72/5 km). W styczniu 2019 w Otepää wystąpiła w dwóch konkursach Pucharu Kontynentalnego, plasując się na 7. i 10. lokacie (oba Gundersen HS97/5 km). W tym samym miesiącu w Lahti wzięła udział w mistrzostwach świata juniorów, plasując się na 11. pozycji (Gundersen HS100/5 km). Sezon 2018/2019 był ostatnim, w którym startowała w oficjalnych zawodach międzynarodowych w kombinacji norweskiej rozgrywanych pod egidą FIS.

W lutym 2021 w Lahti wystąpiła w rywalizacji skoczkiń podczas mistrzostw świata juniorów, zajmując 14. lokatę indywidualnie i 4. drużynowo. We wrześniu 2021 w Czajkowskim, mimo braku wcześniejszych startów w zawodach pucharowych niższej rangi w skokach narciarskich (FIS Cup oraz Puchar Kontynentalny), zadebiutowała w Letnim Grand Prix, plasując się z japońską kadrą na 4. pozycji konkursu drużyn mieszanych. W lutym 2022 w Villach po raz pierwszy wystąpiła w zawodach FIS Cupu, dwukrotnie zajmując pozycje w trzeciej dziesiątce. W marcu 2022 w Zakopanem wzięła udział w mistrzostwach świata juniorów – indywidualnie była 16., w konkursie drużynowym zdobyła srebrny medal, a w zmaganiach drużyn mieszanych była 4.

Skoki narciarskie

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Sylwestrowy

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Kombinacja norweska

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Japońskie skoczkinie narciarskie
Japońscy kombinatorzy norwescy
Urodzeni w 2003